Полуя́н () — белорусская фамилия; образована от имени Полуян — разговорной формы церковного греческого имени Полиен ().

Известные носители:
 Полуян, Алексей Владимирович (1965—2010) — советский и российский актёр театра и кино, поэт, музыкант.
 
 Полуян, Иван Васильевич (род. 1928) — белорусский историк, доктор исторических наук, профессор (1983).
 Полуян, Сергей Епифанович (1890—1910) — белорусский прозаик и публицист.
 Полуян, Ян Васильевич (1891—1937) — советский государственный деятель, активный участник Октябрьской революции и гражданской войны в России.

См. также

Примечания